Pterognathiidae är en familj av djur. Pterognathiidae ingår i ordningen Filospermoidea, fylumet käkmaskar och riket djur. I familjen Pterognathiidae finns 18 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Pterognathiidae